Удало́в — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители:
 
 Удалов, Василий Александрович (1918—2002) — Герой Советского Союза.
 Удалов, Дмитрий Юрьевич (1953—2009) — заслуженный врач Российской Федерации, полковник медицинской службы.
 
 
 
 Удалов, Павел Витальевич (род. 1983) — казахстанский футболист, нападающий ФК «Восток» (Усть-Каменогорск).

Вымышленные персонажи 
 Удалов, Корнелий Иванович — один из главных героев серии рассказов Кира Булычёва «Великий Гусляр».
 Удалов, Максим Корнелиевич — литературный персонаж цикла рассказов Кира Булычёва про город Великий Гусляр, сын Корнелия Удалова.